Асла́ево, Асла́й () — название населённых пунктов в России:

 Аслаево — село в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Аслаево — село в Учалинском районе Башкортостана.